NGC 4797 (другие обозначения — NGC 4798, UGC 8038, MCG 5-31-4, ZWG 159.118, ZWG 160.13, PGC 43981) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4797, NGC 4798.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4797
Волосы Вероники (созвездие)